Jakub II. Mallorský (1243 Montpellier – 29. května 1311 Mallorca) byl král mallorský, byl mladším synem krále aragonského a mallorského Jakuba I. a Jolanty Uherské. Dva z jeho synů vstoupili do řádu minoritů.

Zemřel v květnu 1311 a byl pohřben v královské kapli v palmské katedrále. Jeho ostatky jsou po četných přesunech v rámci katedrály v současnosti uloženy k poslednímu odpočinku pod novogotickým náhrobkem Frederica Marése ve společnosti vnuka Jakuba III.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Aragonští
Aragonští infanti
Mallorští králové
Hrabata z Roussillonu
Hrabata z Cerdanye
Páni z Montpellieru
Katoličtí panovníci
Účastníci aragonské křížové výpravy
Narození v Montpellieru
Úmrtí v Palma de Mallorca
Pohřbení v katedrále v Palmě
Narození v roce 1243
Úmrtí 29. května
Narození 31. května
Úmrtí v roce 1311
Muži